Luís Correia steht für:

 Luís Correia (Piauí), Gemeinde in Piauí, Brasilien 

Luís Correia ist der Name folgender Personen:

* Luís Correia (Missionar) († 1570), portugiesischer Jesuit, Missionar und Märtyrer 
 Luís Correia (Filmemacher) (* 1957), portugiesischer Filmproduzent, Kameramann und Filmeditor 
 Luís Correia (Rennfahrer), portugiesischer Motorradrennfahrer 
 Luís Correia (Freiheitskämpfer), osttimoresischer Freiheitskämpfer 
 Luís Carlos Correia Pinto (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Luís Miguel Escórcio Correia (1977–1992), portugiesisches Mordopfer, siehe Frederico Cunha #Mord an Luís Miguel Correia

Siehe auch:
 Luis Correa (1928–1992), argentinischer Tangosänger